Davinópolis è il nome di diverse località:

 Davinópolis (Goiás), municipio dello Stato brasiliano del Goiás
 Davinópolis (Maranhão), municipio dello Stato brasiliano del Maranhão